Ziegenmarkt steht für:

 Ziegenmarkt (Braunschweig)
 Ziegenmarkt (Bremen)
 Ziegenmarkt (Lübz)
 Ziegenmarkt (Mölln)
 Ziegenmarkt (Parchim)
 Ziegenmarkt (Rostock)
 Ziegenmarkt (Schwerin)
 Ziegenmarkt (Wismar)
 Ziegenmarkt (Wolfenbüttel)